małżeństwo
 Ożenek – utwór Mikołaja Gogola